Оскіл — річка, ліва притока Сіверського Дінця.
 Оскіл — село в Ізюмському районі Харківської області.

 «Оскіл» — український футбольний клуб, який представляє місто Куп'янськ Харківської області.